Té de roca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus;
 el nombre común de la planta Jasonia glutinosa; 
 el nombre común de la planta Inula montana
 el nombre común de la planta Sideritis hyssopifolia.